Артуки () — деревня в Холмечском сельсовете Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 27 км на юго-восток от Речицы и железнодорожной станции в этом городе, 60 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Лоев — Речица.

В деревне 143 жилых дома (2004 год). Планировка складывается из прямолинейной улицы, ориентированной с юго-востока на северо-запад. К ней ведут прямолинейные улицы. Застройка двухсторонняя, преимущественно деревянными домами усадебного типа.

Улицы 

 Луговая
 Молодёжная
 Надвинская
 Пионерская
 Садовая
 Советская

История 
Согласно письменным источникам деревня известна с XVI века как деревня Артюховичи Речицкого повета Минского воеводства Великого княжества Литовского. После 2-го раздела Речи Посполитой в (1793 году) в составе Российской империи. В 1850 году — во владении графа Ракицкого. В 1908 году деревня находилась в составе Холмечского уезда Минской губернии. Работало кирпичное производство.

С 8 декабря 1926 года центр Артуковского сельсовета Хомечского района, с 4 августа 1927 года Речицкого районов Речицкого, с 9 июня 1927 года до 26 июля 1939 года Гомельского округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области.

В 1930 году деревне ветряная мельница, кузница, школа, изба-читальня. В 1930 году организован колхоз. В 1939—1940 годах в деревню переселились жители посёлков Доброволец, Дубина, Заловский, Иванище.

Во время Великой Отечественной войны в боях возле деревни погибли 120 воинов и 2 партизана (похоронены в братской могиле возле школы). На фронтах этой войны погибли 68 жителей деревни.

В 1959 году Артуки являются центром колхоза «Красное знамя», в состав которого входили Вознесенск и Рельки. Работают средняя школа, библиотека, Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, отделение связи.

До 31 октября 2006 года центр Артуковского сельсовета.

Население

Численность 
2004 год — 143 двора, 397 жителей.

Динамика 
 1795 год — 49 дворов.
 1850 год — 266 жителей.
 1897 год — 586 жителей (согласно переписи)
 1908 год — 106 дворов, 704 жителя.
 1959 год — 584 жителя (согласно переписи).
 2004 год — 143 двора, 397 жителей.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Речицкого района